Равич — фамилия и топоним:

Топоним 
 Равич — город в Польше (Великопольское воеводство, Равичский повят);
 Равич — гмина в Польше (Великопольское воеводство, Равичский повят);
 Равич — деревня в Польше (Лодзинское воеводство, гмина Дружбице Белхатувского повята).

Носители фамилии 
 Равич, Вера Михайловна — итальянская танцовщица, сценаристка и актриса немого кино, художник-иллюстратор.
 Равич, Иван Андреевич (1677—1762) — украинский ювелир XVIII века.
 
 Равич, Леонид Осипович (1908—1957) — советский поэт.
 Равич, Любовь Моисеевна (1923—2006) — советский и российский учёный-библиограф.
 
 Равич, Николай Александрович (1899—1976) — советский писатель, сценарист.
 Равич, Пётр Соломонович (1919—1982) — писатель, переводчик, журналист.
 Равич, Сарра Наумовна (1879—1957) — российский революционный деятель.
 Равич, София Давидовна (в браке Степаньянц, 1934—2015) — зоолог.
 Равич-Черкасский, Моисей Ефимович (1884—после 1936) — украинский советский историк.
 Равич-Щербо, Владимир Антонович (1890—1955) — советский фтизиатр, организатор медицинской службы в системе здравоохранения СССР.
 Равич-Щербо, Инна Владимировна (1928—2004) — советский генетик, дочь В. А. Равича-Щербо.

Другое 
 Равич — польский дворянский герб.

См. также 
 Равичский повят

Примечания